Trombetta ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Trombetta († 1514), Erzbischof von Urbino
 Eduard Trombetta (1817–1886), deutscher Kaufmann, MdL Nassau 
 Heinrich Trombetta (1800–1859), deutscher Kaufmann, MdL Nassau 
 Joseph Trombetta (1772–1841), deutscher Kaufmann, MdL Nassau 
 Luigi Trombetta (1820–1900), italienischer Geistlicher
 Mattia Trombetta (* 1974), italienischer Ruderer
 Maurizio Trombetta (* 1962), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Piero Trombetta (1914–1991), italienischer Musiker 
 Raffaele Trombetta (* 1960), italienischer Diplomat
 Waldemar Trombetta (* 1954), brasilianischer Ruderer
 Yvette Trombetta (1927–2023), französische Leichtathletin; siehe Yvette Monginou

Trombetta steht für:
 Trombetta, kurze Barocktrompete

Siehe auch:
 Trombetti